Das ASB Bank Classic 1998 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 3. bis 10. Januar 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Auckland